Inzer – a Szim mellékfolyója
 Inzer – település Baskíriában